le chiffre 4 ;
 le nombre quatre ;
 l'année 4 ;
 l'année 4 av. J.-C. ;
 Quatre (carte à jouer) ;
 le quatre de chiffre.

Albums 
 Quatre,  album de Gabriel Yacoub (1994) ;
 4, album de Beyoncé (2011) ;
 4, album de Foreigner (1981) ;
 4, album de Los Hermanos (2005).

Lieux 
 L'aven des Quatre est un gouffre des Alpes-de-Haute-Provence qui s'ouvre dans la montagne de Lure.